André Ceccarelli (* 1946), musicien français;
 Cecilia Ceccarelli, astronome et chimiste italienne;
 Daniela Ceccarelli (* 1975), skieuse alpine italienne;
 Luigi Ceccarelli, compositeur italien;
 Marc Ceccarelli, animateur, scénariste et producteur américain;
 Naddo Ceccarelli, peintre italien du XIV siècle;
 Pietro Ceccarelli, joueur de rugby à XV italien;
 Régis Ceccarelli, musicien et chanteur français;
 Sandra Ceccarelli, actrice italienne.